Ре́йдар Э́дегор (; 24 ноября 1901 года, Лиллехаммер — 11 апреля 1972 года, Лиллехаммер) — норвежский лыжник, призёр олимпийских игр 1928 года.

Карьера 
На Олимпийских играх 1928 года в Санкт-Морице завоевал бронзу в гонке на 18 км, чуть более минуты уступив серебряному призёру, своему партнёру по команде Оле Хегге и 46 секунд выиграв у ставшего четвёртым финна Вели Сааринена. Кроме этого, Эдегор принял участие в демонстрационных соревнованиях военных патрулей, где вместе со своими партнёрами по норвежской сборной стал победителем.

Ссылки 
 
 

Лыжники Норвегии
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 1928 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 1928 года